Thomas Stafford, detto Tom – Astronauta statunitense
 Tom Stafford – Astronomo statunitense